

Persone
 Carlo Felice Nicolis di Robilant – diplomatico, generale e politico italiano
 Filippo Giovanni Battista Nicolis di Robilant – architetto italiano
 Giorgio Nicolis – calciatore italiano
 Elena Nicolis – ex calciatrice italiana
 Mario Nicolis di Robilant – militare e politico italiano
 Olga Nicolis di Robilant e di Cereaglio – giornalista e scrittrice italiana
 Spirito Benedetto Nicolis di Robilant – ingegnere e mineralogista italiano

Altro
 Museo Nicolis – museo privato italiano di Villafranca di Verona